Neumann, även skrivet Neuman, är ett ursprungligen tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Fredric Neuman (1746–1789), svensk skådespelare, poet och dramatiker
 Alfred Neumann (1895–1952), tysk författare
 Angelo Neumann (1838–1910), österrikisk tenorist och teaterledare
 Annett Neumann (född 1970), tysk tävlingscyklist

 Balthasar Neumann (1687–1753), tysk barockarkitekt
 Birthe Neumann (född 1947), dansk skådespelare

 Carl Neumann, flera personer
 Carl Neumann (konsthistoriker) (1860–1934), tysk konstvetare och historiker
 Carl Neumann (konstnär) (1833–1891), dansk målare
 Carl Bernhard Neuman (1895–1974), svensk konstnär
 Carl Gottfried Neumann (1832–1925), tysk matematiker
 Carlheinz Neumann (1905–1983), tysk roddare
 Caspar Neumann, flera personer
 Caspar Neumann (teolog) (1648–1715), tysk teolog och poet
 Caspar Neumann (kemist) (1683–1737), tysk kemist och apotekare
 Charlotta Neuman (1761–1796), svensk sångerska och skådespelare

 David Neuman (född 1955), svensk konstkurator

 Erich Neumann, flera personer
 Erich Neumann (politiker) (1892–1951), tysk nazistisk politiker
 Erich Neumann (psykolog) (1905–1960), tysk judisk psykolog och författare
 Erik Neuman (1883–1959), svensk språkforskare
 Ernst Neumann-Neander (1871–1954), tysk motorcykelkonstruktör

 Franz Neumann, flera personer
 Franz Neumann (politiker) (1904–1974), tysk politiker, socialdemokrat
 Franz Ernst Neumann (1798–1895), tysk fysiker och mineralog
 Franz Xaver von Neumann-Spallart
 Friedrich Julius Neumann (1835–1910), tysk nationalekonom

 Gerda Neumann (1915–1947), dansk skådespelerska och sångerska
 Gun Neuman (född 1939), svensk jurist och ämbetsman

 Hans-Hendrik Neumann (1910–1994), tysk SS-officer
 Hans-Joachim Neumann (född 1952), tysk rockmusiker
 Ivar Neuman (1876–1939), svensk journalist och kommunalpolitiker

 Jacob Neumann (1772–1848), norsk biskop och författare
 Johann Neumann (född 1949), skådespelare
 Johann Philipp Neumann (1774–1849), österrikisk fysiker, diktare och bibliotekarie
 John von Neumann (1903–1957), amerikansk ungerskfödd matematiker

 Karin Neuman-Rahn (1876–1962), finländsk sjuksköterska 
 Karl Neuman (1875–1936), svensk journalist
 Karl Neumann (1860–1934), tysk konsthistoriker
 Karl Friedrich Neumann (1793–1870), tysk historiker

 Leopold Neuman (1852–1922), svensk botanist
 Liselotte Neumann (född 1966), svensk golfspelare

 Melchior Neumann (1670–1741), tysk läkare
 Michael Neuman (född 1990), svensk-slovakisk konståkare
 Mikael Neumann (född 1949), dansk-svensk musiker, skådespelare, textförfattare och TV-programledare
 Moa Neuman (född 1981), svensk politiker och fackföreningsledare, socialdemokrat

 Nadine Neumann (född 1975), australiensk simmare

 Otto Neumann (1902–1990), tysk löpare

 Robert Neumann (1897–1975), engelsk-österrikisk författare
 Robin Neumann (född 1997), nederländsk simmare

 Sophus Neumann (1846–1912), dansk skådespelare
 Stanislav Neumann (1875–1947), tjeckisk diktare

 Therese Neumann (1898–1962), tysk katolsk extatiker
 Tomasz Neuman (född 1951), polsk-svensk skådespelare

 Ulla Neumann (född 1946), dansk-svensk skådespelerska och sångare
 Ulrik Neumann (1918–1994), dansk kompositör och musiker

Fiktiva personer
 Alfred E. Neuman, tecknad figur i tidskriften Mad

Se även
 Newman , engelskt efternamn

Tyska efternamn